Il singolare del torneo di tennis Puerto Vallarta Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Geoff Grant che ha battuto in finale Nicola Bruno 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Marcelo Charpentier (secondo turno)
 Óscar Ortiz (secondo turno)
 Herbert Wiltschnig (secondo turno)
 Franco Davín (secondo turno)

 Héctor Moretti (primo turno)
 Assente
 Daniele Balducci (primo turno)
 Pablo Campana (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Puerto Vallarta Challenger 1996